.香港 è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato a Hong Kong.

Domini di primo livello
Hong Kong